Wojciech Prażmowski (zm. 1685) – chorąży nadworny koronny, podkomorzy czerski
 Wojciech Prażmowski (ur. 1949) – polski fotografik